

Plaatsen en gebieden 
Midden-Oosten
Bethlehem, op de Westelijke Jordaanoever, volgens traditie de geboorteplaats van Jezus
Bethlehem (gouvernement), een bestuurlijk gebied in Palestina
Bethlehem (Galilea), een dorp in de Israëlische streek Galilea
België
Bethlehem (Vlaanderen), een dorp in Vlaanderen
Nederland
Bartlehiem, een dorp in Friesland
Bethlehem (Het Hogeland), een gehucht in Groningen
Verenigde Staten
Bethlehem (Connecticut)
Bethlehem (Georgia)
Bethlehem (New Hampshire)
Bethlehem (New York)
Bethlehem (North Carolina)
Bethlehem (Pennsylvania)
Bethlehem (West Virginia)
Verenigd Koninkrijk
Bethlehem (Carmarthenshire), een dorp in Wales
Zuid-Afrika
Bethlehem (Zuid-Afrika), een stad in Zuid-Afrika

Onroerend goed 
Klooster Bethlehem (1475-1573), voormalig franciscanessenklooster, later augustinessenklooster te Blokker (Noord-Holland)
Klooster Bethlehem (1908-1960), voormalig klooster te Blokker (Noord-Holland)
Bethlehem (Doetinchem) (12de tot 16de eeuw), voormalig augustijnerklooster te Doetinchem
Penitentenklooster Bethlehem, voormalig klooster te Haren, Noord-Brabant
Huize Bethlehem, voormalig dominicanessenklooster te Nijmegen
Kartuizerklooster Bethlehem, voormalig kartuizerklooster te Roermond
Klooster Bethlehem (Utrecht), voormalig klooster te Utrecht
Kasteel Bethlehem, kasteel te Limmel, Limburg
Bethlehemhoeve, een hoeve in Mesen (België) waar Hitler als korporaal ingekwartierd was
Bethleem Farm West Cemetery, een oorlogskerkhof bij deze hoeve
Bethleem Farm East Cemetery, een oorlogskerkhof bij deze hoeve
Bethlehemkerk (doorverwijspagina)

Overige 
 Bethlehem (band), een Duitse dark metalband
 Bethlehem Records, een voormalige, Amerikaanse platenmaatschappij
 Bethlehem (parochie), een parochie in de Deense gemeente Kopenhagen

Zie ook 
 Belém (doorverwijspagina; Belém is Portugees voor Bethlehem)